Alfred Edward Housman – poeta e filologo classico inglese
 Arthur Housman – attore statunitense
 George Housman Thomas – pittore, incisore e illustratore inglese
 Glen Housman – ex nuotatore australiano
 Laurence Housman – drammaturgo e illustratore inglese